Домиция () — имя женщин из римского рода Домициев:

 Домиция Лепида Младшая (ок. 10 до н. э. — 54) — дочь Луция Домиция Агенобарба (консула 16 года до н. э.) и Антонии Старшей, мать Мессалины
 Домиция Лепида Старшая (ок. 19 до н. э. — 59) — дочь Луция Домиция Агенобарба и Антонии Старшей, тётка Мессалины и Нерона